Miejscowości w Polsce:
 Kobylaki-Czarzaste
 Kobylaki-Konopki
 Kobylaki-Korysze
 Kobylaki-Wólka
Miejscowości na Białorusi:
 Kobylaki